¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado? (título original: Why Must I Be A Crustacean in Love?) es el episodio 18 (quinto episodio de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Ada Morales fue estrella invitada.

Sinopsis 
Todo comienza cuando Fry y Bender están permanentemente tumbados y viendo la tele. Luego vienen Amy y Leela y comienzan a criticarlos. Así, consiguen que las acompañen a ellas y a Zoidberg a hacer ejercicio al gimnasio. Después de un rato, Leela y Amy deciden ir al sauna de mujeres y Fry las sigue, creyendo que en el futuro las saunas son mixtas. Una vez desnudo, Amy observa a Fry y hace un comentario de cómo debió de ser la vida antes de la ingeniería genética a lo que Leela responde, que pobres las mujeres del siglo XX. Amy observa a un hombre apuesto en una máquina de vapor pero cuando la máquina se abre ve que es Obeso. Mientras tanto, Zoidberg está levantando pesas y cada vez pide más peso y en un determinado momento empieza a sufrir cambios en su físico y en su comportamiento, mientras le crecen aletas y cosas similares, comienza a atacar gente y destroza el lugar.

El Profesor examina a Zoidberg y llega a la conclusión de que pronto será el Frenesí (el momento de su reproducción) y deciden acompañarlo a su planeta, Decapod 10, para encontrar a alguien.La tripulación vuela a planeta natal de Zoidberg, Decápodos 10. Después de una breve gira, Zoidberg establece un montículo en la playa y empieza a tratar de atraer a una compañera. Después de un día sin éxito, se reúne Zoidberg con Edna, una antigua compañera. Ella lo rechaza y deja a Zoidberg deprimido. 

Fry es el encargado de enseñar a Zoidberg cómo ganarse el corazón de Edna, utilizando técnicas de romance humanas. Utilizando las técnicas aprendidas recientemente, Zoidberg consigue invitar a salir a Edna, si bien en un restaurante, Leela revela a Edna que Fry es responsable del cambio en Zoidberg. 

Bajo el pretexto de discutir sobre Zoidberg, Edna invita a Fry a su apartamento y comienza un intento frustrado de seducirlo. Zoidberg entra, los ve abrazados, y desafía a Fry a Garra Plach, una pelea ritual a muerte. Fry y Zoidberg luchan hasta la muerte en la garra Plach. En el Arena, Fry está a punto de derrotar a Zoidberg, pero es incapaz de matar a su amigo. Lamentablemente, Zoidberg no se siente de la misma manera y le corta el brazo a Fry con su garra. Después de más combates, Fry y Zoidberg miran hacia arriba para descubrir que la audiencia Decapodiana los ha dejado, como Edna, quien ha decidido tener como compañero al emperador. Una vez que cada Decapodiano está bajo el agua, las masas de huevos flotan en la superficie; Zoidberg se ha perdido el frenesí de apareamiento de su especie. Pronto es testigo de como los cadáveres de todos los Decapodianos salen a flote a la superficie, donde son festejados por gaviotas. Zoidberg explica que los miembros de su especie mueren después del apareamiento y se disculpa con Fry acerca de cómo actuó. Sintió cosas que nunca había sentido antes: "el amor, los celos y la pasión por destripar". A continuación, intenta volver a unir el brazo de Fry pero lo coloca  del lado equivocado. Intentando de nuevo, usa la sierra de las piernas. Para el último intento, se presume, ya que no hay grito de dolor audibles, que decapita a Fry.

Referencias culturales
El título del episodio hace referencia al estribillo de la canción "Teenager in Love" del grupo de Doo Wop Dion and the Belmonts.

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000